Літерно-цифрове позначення А1, А 1, 1А або А-1 має такі значення:

Музика 

 А1  — в американській системі нотації — позначення звуку ля контроктави.
 А1 (гурт) — британсько-норвезький музичний колектив.

Транспорт та транспортні шляхи 

 Audi A1 — німецький люксовий компактний хетчбек.
 Arrows A1 — гоночний автомобіль Формули 1.
 А1 Гран-прі —міжнародний кубок націй з кільцевих автоперегонів.
 A1 — класифікація кораблів за Регістром Ллойда.
 Астра 1A — європейський телекомунікаційний супутник.

 A1 — автомагістраль в Албанії та автономному краї Косово.
 A1 — автомагістраль в Німеччині.
 A1 — автомагістраль в Польщі.
  A1 — автомагістраль в  Хорватії.

Телебачення 

 A-ONE — російський телевізійний канал.
А1 — одеський телевізійний канал.
 A-1 Pictures — японська анімаційна студія.

Озброєння та військова техніка 
 Douglas A-1 Skyraider — американський штурмовик часів Другої світової війни.
 HMS A1 — британський підводний човен початку 20 століття.
 A-1 (серія підводних човнів) — серія японських підводних човнів часів Другої світової війни.

Спорт 
 А1-Етнікі — першість Греції з баскетболу.

Інші значення 

 A1 — формат аркуша паперу розміром 594×841 мм. Один з форматів, визначених стандартом ISO 216.
 А1 та А2 — величини радіоактивності.
 А1 (соус) — американський соус для стейку.
 Canon A-1 — фотоапарат фірми Canon.

Див. також 
 А2
 A3
 В1